Ле-Шене́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 17 км на захід від Парижа, 2 км на північ від Версаля.

Історія 

1 січня 2019 року Ле-Шене і Роканкур було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Шене-Роканкур.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 12734 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 29273,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ле-Шене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Міста Франції
Колишні муніципалітети департаменту Івлін